Josep Pla kan verwijzen naar:

Josep Pla (componist) (1728?-1762), Spaans componist en hoboïst
Josep Pla (schrijver) (1897-1981), Catalaans schrijver en journalist